Bödicker bzw. Boedicker ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Boedicker (1774–1843), deutscher Generalleutnant
 Edgar Boedicker (1854–1934), deutscher Generalmajor

 Georg-Christoph Bödicker, deutscher Reitsporttrainer und Parcourchef 

Siehe auch:
 Bodeck
 Bodecker
 Bödecker
 Bödiker